Tschaadajewka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Tschaadajewka (Pensa), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Pensa
 Tschaadajewka (Pensa, Dorf), Dorf in der Oblast Pensa
 Tschaadajewka (Uljanowsk), Dorf in der Oblast Uljanowsk